N-1, N1:

 N-1 — японская ракета-носитель легкого класса.
 N-1 — дирижабль «Норвегия», выполнивший в 1926 году трансарктический перелёт.
 N1 — советская ракета-носитель сверхтяжёлого класса. 
 N1 —  гаплогруппа Y-хромосомы человека.

См. также